Murray je lahko:
 Murray (priimek)
 USS Murray
 Murray, Iowa
 Murray, Kentucky
 Murray, New York
 Murray, Utah
 Murray City, Ohio
 Murray (reka) - reka v Avstraliji